Hemmingford kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Hemmingford (kommun i Kanada, lat 45,08, long -73,58), Québec, Montérégie, 
 Hemmingford (kommun i Kanada, lat 45,05, long -73,59), Québec, Montérégie, 

Robotskapade Kanadaförgreningar